Opatovice est un toponyme qui peut désigner :

Opatovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Opatovice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Opatovice I, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Opatovice nad Labem, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Velké Opatovice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie